Uzbeg Khan – condottiero mongolo, Khan dell'Orda d'Oro e dell'Orda Blu
 Üzbég – comune della Slovacchia